Funk se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alvin Funk
 Chris Funk
 Richard S. Funk
 Robert S. Funk